Grésy est un nom porté par des personnalités et un nom de lieu.

Personnalités 

 Famille de Grésy (Greysier, Grésier)
 Brigitte Grésy, promotrice de l'égalité professionnelle ; 
 Prosper Grésy (1801-1874), peintre français.

Toponyme 

 Grésy-sur-Aix nommée localement Grésy (Savoie), commune française dans le département de la Savoie, près d'Aix-les-Bains ;
 Grésy-sur-Isère, commune française dans le département de la Savoie, au sud-ouest d'Albertville.

Homonymie